Trasferitosi a Parma, studiò nel Collegio Maria Luigia e compì gli studi di giurisprudenza nel Collegio Alberoni di Piacenza. Tornato a Parma, esercitò la professione di notaio. Fece parte della Commissione per il progetto della nuova legge sul notariato. Fu consigliere del comune di Parma, consigliere relatore della Deputazione di Storia Patria e direttore per molti anni della Cassa di Risparmio di Parma.

Fu presidente del Consiglio Notarile di Parma. Per sua iniziativa la Cassa di Risparmio di Parma costruì l’orfanotrofio Vittorio Emanuele II, del quale fu presidente del Consiglio di amministrazione.

Nel 1886 venne eletto al Parlamento nella XVI legislatura del Regno d'Italia. Di idee liberali, appoggiò la politica del governo di Francesco Crispi.

Note

Collegamenti esterni